Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса лучшему режиссёру () — американская кинематографическая награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую режиссуру фильма.

Лауреаты

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Статистика 
 2 победы
 Сидни Люмет (1975, 1976)
 Стивен Спилберг (1982, 1998)
 Дэвид Линч (1986, 2001)
 Пол Томас Андерсон (2007, 2012)
 Джейн Кэмпион (1993, 2021)

Примечания

Ссылки 

Режиссёр
Премии за режиссуру